Шатаника:

 Шатаника — предок царя Дашарны Ашадхамитры. 
 Шатаника — сын древнеиндийского героя Накулы.